Velika nagrada Evrope 2005 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 29. maja 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:30,081
|align="center"| —
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,197
| +0,116
|-
! 3
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:30,368
| +0,287
|-
! 4
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:30,700
| +0,619
|-
! 5
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:30,890
| +0,809
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:31,056
| +0,975
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:31,249
| +1,168
|-
! 8
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:31,392
| +1,311
|-
! 9
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:31,566
| +1,485
|-
! 10
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:31,585
| +1,504
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:32,205
| +2,124
|-
! 12
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:32,553
| +2,472
|-
! 13
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:32,594
| +2,513
|-
! 14
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Red Bull-Cosworth
| 1:32,642
| +2,561
|-
! 15
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:32,891
| +2,810
|-
! 16
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:32,926
| +2,845
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:35,047
| +4,966
|-
! 18
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 1:35,954
| +5,873
|-
! 19
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:36,192
| +6,111
|-
! 20
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:36,239
| +6,158
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 59
| 1:31:46,648
| 6
| 10
|-
! 2
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 59
| + 16,567 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 59
| + 18,549 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 59
| + 31,588 s
| 12
| 5
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 59
| + 50,445 s
| 10
| 4
|-
! 6
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 59
| + 51,932 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 59
| + 58,173 s
| 5
| 2
|-
! 8
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 59
| + 1:11,091
| 4
| 1
|-
! 9
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Red Bull-Cosworth
| 59
| + 1:11,529
| 14
|  
|-
! 10
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 59
| + 1:35,786
| 13
|  
|-
! 11
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 58
| Trčenje
| 2
|  
|-
! 12
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 58
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 58
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 14
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 58
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 15
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 58
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 16
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 58
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 17
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 57
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 18
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 56
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 33
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|}

Opombe 
 Jarno Trulli je dobil kazen vožnje skozi bokse, ker se njegova ekipa ni umaknila s steze do 15 sekund pred štartom.
 David Coulthard je dobil kazen vožnje skozi bokse zaradi prekoračitve omejitve hitrosti v boksih.
 Tiago Monteiro in Christijan Albers sta dobila kazen vožnje skozi bokse zaradi ignoriranja modrih zastav.
 To je bila prva dirka s kvalifikacijami v novem formatu - z le enim hitrim krogom (namesto dveh do sedaj).
 Po dveh dirkah prepovedi se je BAR vrnil, a so morali dirkati s 5 tednov starimi motorji.
 Rekordna temperatura: 34 °C.

Formula 1 sezona 2005
2005